CATI steht als Abkürzung für:
 Computer Assisted Telephone Interview, Unterstützung des telefonischen Interviews mit Hilfe des Computers
 Conception Assistée Tridimensionelle Interactive, CAD-Programm, siehe CATIA#Geschichte

Abkürzung